Paul-Gerhardt-Kirchen sind evangelische Kirchengebäude, die nach dem Theologen und Liederdichter Paul Gerhardt benannt sind, zum Beispiel:

 Paul-Gerhardt-Kirche (Aachen-Richterich)
 Paul-Gerhardt-Kirche in Aichach (1928 erbaut)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Auerbach/Vogtl.), im Ortsteil Schnarrtanne
 Paul-Gerhardt-Kirche (Augsburg)
 Berlin
 Paul-Gerhardt-Gemeindeheim Bohnsdorf im Bezirk Treptow-Köpenick
 Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum (Berlin-Falkenhagener Feld)
 Paul-Gerhardt-Gemeinde (Berlin-Lichtenberg)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Berlin-Prenzlauer Berg)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Berlin-Schöneberg)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Bielefeld), heute Synagoge Beit Tikwa (Bielefeld)
 Paul-Gerhardt-Haus (Bielefeld-Sennestadt) (Gemeindehaus mit Kirchsaal)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Böblingen)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Bottrop)
 Paul-Gerhardt-Gemeinde (Bremen), im Stadtteil Rönnebeck
 Paul-Gerhardt-Kirche (Bremervörde), im Stadtteil Elm
 Paul-Gerhardt-Kirche (Darmstadt)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Dortmund)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Dresden)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Düsseldorf)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Frankfurt-Niederrad)
 Hamburg
 Paul-Gerhardt-Kirche (Hamburg-Bahrenfeld)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Hamburg-Winterhude)
 ehemalige Paul-Gerhardt-Kirche in Hamburg-Wilhelmsburg, 2019 entwidmet
 Paul-Gerhardt-Kirche (Hamburg-Wilstorf)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Hameln)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Hannover)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Hildesheim)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Hilzingen)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Karlsruhe), früher Stephanienbad
 Paul-Gerhardt-Kirche (Kassel), im Stadtteil Kirchditmold (1963 bis 1965 erbaut)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Kiel), im Stadtteil Dietrichsdorf
 Paul-Gerhardt-Kirche (Köln), im Stadtteil Lindenthal
Paul-Gerhardt-Kirche (Kollnau)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Lautenthal), im Stadtteil Lautenthal von Langelsheim
 Paul-Gerhardt-Kirche (Leipzig-Connewitz)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Rheindorf), Leverkusen, Stadtteil Rheindorf
 Paul-Gerhardt-Kirche (Lübben)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Lübeck)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Ludwigsburg)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Ludwigshafen)
 Paul-Gerhardt-Gemeinde (Lüneburg)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Mannheim)
 Paul-Gerhardt-Kirche (München)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Neunkirchen/Saar), im Stadtteil Wellesweiler
 Paul-Gerhardt-Kirche (Norderstedt), im Stadtteil Garstedt-Nord
 Paul-Gerhardt-Kirche (Nürnberg)
 Paul-Gerhardt-Gemeinde (Osnabrück)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Paderborn)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Plochingen-Stumpenhof)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Ragow)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Sarstedt)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Escherode) im OT Escherode von Staufenberg
 Paul-Gerhardt-Kirche (Stuttgart)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Ulm) (am 15. Juli 2007 entwidmet, im Januar 2008 abgerissen)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Unna-Königsborn)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Wien), heute Evangelische Koreanische Kirche (Wien)
 Paul-Gerhardt-Gemeinde (Wiesbaden)
 Paul-Gerhardt-Haus in Wuppertal-Heckinghausen

Einzelnachweise 

 
Gerhardt, Paul